1943: The Battle of Midway — компьютерная игра в жанре вертикального скролл-шутера, сиквел игры 1942, разработанный и выпущенный Capcom в 1988 году.

Оригинальная версия игры была выпущена в виде игрового автомата на платформе Capcom Commando. Capcom выпустила собственный порт для приставки NES. Порты для компьютеров Amiga, Amstrad CPC, Atari ST и Commodore 64 и ZX Spectrum были выпущены по лицензии.

Действие игры разворачивается на Тихом океане во время Второй мировой войны возле побережья атолла Мидуэй. Игрок, управляя самолётом Локхид P-38 «Лайтнинг», должен отразить атаки японской авиации, разбить японские воздушные и морские силы, и уничтожить в конце игры японский линкор «Ямато».

Версия для NES 
Фактически эту игру можно считать набором дополнительных миссий к предыдущей, с немного улучшенной графикой. Сюжет точно такой же: самолёт войск союзников летит над океаном, сбивая эскадрильи самолётов противника. Почти все они уничтожаются с одного выстрела, однако время от времени появляются бронированные многомоторные бомбардировщики, подбить которые достаточно сложно.

Набор оружия повторяет такой же из предыдущей части: спаренный пулемёт, выстрел которого можно усилить, задержав кнопку выстрела, и разряд молнии, который уничтожает всех в пределах экрана. Плюс также уход в пике, где становишься недоступен для врага. Главное различие: существует возможность подобрать бонус, увеличивающий мощность выстрела. Если в него стрелять некоторое время, он поменяется на другое оружие, из которого можно стрелять врассыпную, полукругом.

Игры для аркадных автоматов
Игры для Amiga
Игры для Atari ST
Игры для Commodore 64
Игры для NES
Игры для PC Engine
Игры для ZX Spectrum
Игры жанра Shoot 'em up
Компьютерные игры, разработанные в Японии
Компьютерные игры 1988 года
Компьютерные игры с двухмерной графикой
Компьютерные игры, разработанные Capcom
Компьютерные игры, изданные Capcom